Фигольс-и-Алинья (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Уржель. Занимает площадь 101,8 км². Население — 282 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Datos generales
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Льейды